«A Year Without Rain» — другий студійний альбом американського поп-гурту Selena Gomez & the Scene. Альбом вийшов 21 вересня 2010.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Selena Gomez & the Scene
Альбоми Hollywood Records